Име Симон Симоновић може се односити на више личности:

 Симон Симоновић (књижевник) - један од најбољих српских савремених писаца
 Симон Симоновић Монка - хроничар и историчар црнотравског краја